Spanische Fahne kann  bedeuten:

die Schmetterlingsart Callimorpha quadripunctaria, siehe Russischer Bär
die Schmetterlingsart Callimorpha dominula, siehe Schönbär

Für die Fahne oder Flagge des Staates Spanien siehe: Flagge Spaniens.

Siehe auch:
Spanische Flagge